Wodząca – część wsi w gminie Janów w województwie lubelskim
 Wodząca – dolina w gminie Życzyn w województwie lubelskim
 Wodząca – struga, dopływ Białki
 Wodząca – wąwóz w gminie Janów w województwie śląskim
 Wodząca – wąwóz w Podzamczu w województwie śląskim

Zobacz też 
 Wodąca